Výraz Tusch má více významů
 příjmení
 Johann Tusch (1738–1817), rakouský malíř portrétních miniatur
 Maria Tusch (1868–1939), rakouská politička
 Rudi Tusch (* 1954), německý trenér a funkcionář ve skocích na lyžích
 zeměpisné jméno
 německý název vsi Suš (součást obce Bohdalovice v okrese Český Krumlov)